George Savile, primer marqués de Halfiax (Thornhill, Yorkshire, 11 de noviembre de 1633 - 5 de abril de 1695) fue un político, escritor y pensador inglés. Llegó a ser Lord presidente del Consejo y miembro de la Cámara de los Lores. Fue uno de los teóricos del pensamiento político más importantes de la Edad Moderna. 

Su carrera coincidió principalmente con el reinado de Jacobo II. Algunos de sus escritos fueron Carácter de Carlos II y Máximas de Estado. Halifax, como también es conocido comúnmente, manifestaba en su pensamiento desconfiar de todas las ideologías políticas, debiendo elegir la forma de gobierno más acorde a las circunstancias de cada momento. Su pensamiento es pragmático. Consiguió su título nobiliario en 1688.

Referencias

 Políticos de Inglaterra del siglo XVII
 Escritores del siglo XVII
 Filósofos de Inglaterra del siglo XVII
 Teóricos políticos
Nacidos en Yorkshire y Humber
Fallecidos en Londres